Orphanocoela är ett släkte av svampar. Orphanocoela ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Orphanocoela